Европейская Формула-3 — это собирательное понятие, обозначающее несколько европейских серий на машинах класса Формула-3:
 Еврокубок Формулы-3 — в большую часть своей истории одноэтапный чемпионат, проводившийся в 1975, 1985—2002 годах.
 Евросерия Формулы-3 — многоэтапное первенство Европы; создано в 2003 году как замена Еврокубку; упразднено после сезона 2012 года.
 Открытый чемпионат Европейской Формулы-3 — переформатированное испанское первенство, под этим названием проводится с 2009 года.
 Чемпионат Европы Формулы-3
 Чемпионат Европы Формулы-3 (1975–1984) — упразднённый чемпионат, существовавший в 1976—1984 годах.
 Чемпионат Европы Формулы-3 (2012–2018) — упразднённый чемпионат, существовавший в 2012—2018 годах.